Штрас-им-Циллерталь () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 30.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Клаус Кнап по результатам выборов 2004 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля